НФЛ в сезоне 1964 — стал 45-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Кливленд Браунс — Балтимор Колтс 27:0

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1964.pdf Сезон 1964 года в деталях]

Сезоны НФЛ